Eredivisie (1980/1981) była 25. sezonem Eredivisie - rozgrywek o mistrzostwo Holandii w piłce nożnej. Liga skupiała 18 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna AFC Ajax. Nowym mistrzem Holandii został zespół AZ '67 Alkmaar. Tytuł króla strzelców zdobył Ruud Geels, który w barwach klubu Sparta Rotterdam zdobył 22 gole.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eredivisie

Przypisy

Bibliografia 

1980 w piłce nożnej
1981 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii
1980 w Holandii
1981 w Holandii